Miejscowości w USA:
 Rockport – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Rockport – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Spencer
 Rockport – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Ohio
 Rockport – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Rockport – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Rockport – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Rockport – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Aransas
 Rockport – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
Gminy w USA:
 Rockport (ang. Rockport Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Knox
 Rockport (ang. Rockport Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex